Kummelikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelikari (ö, lat 61,90, long 23,95), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Kummelikari (ö, lat 62,01, long 24,41), Birkaland, Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar